Жамен:

 Жамен, Амадис (; 1530—1585) — французский поэт.
 Жамен, Жан-Батист (1772—1848) — французский генерал-лейтенант, барон, пэр Франции.
 Жамен, Жюль (; 1818—1886) — французский физик.
 Жамен, Поль (1853—1903) — французский художник, сын Ж. Жамена.